

Хелст — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Хелст — село в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

 Хелст — річка, притока Леби